Europa har flere betydninger:

 Europa – et kontinent og verdensdel
 Europa (måne) – en af Jupiters måner
 Europa (mytologi) – en af Zeus' elskerinder i den græske mytologi
 Europa (film) – en film af Lars von Trier
 Europe – et svensk hard rock musikband
 Europa (jolle) – en form for sejlbåd
 Europa (webportal) – en webportal, der ejes og drives af Den Europæiske Union